Kōmoto ist der Familienname folgender Personen:

 Hiroyuki Kōmoto (* 1985), japanischer Fußballspieler
 Saori Kōmoto (* 1956), japanische Badmintonspielerin, siehe Saori Kondō